Okręty US Navy o nazwie USS "Buckley":
 Pierwszy "Buckley" (DE-51) był okrętem prototypowym niszczycieli eskortowych typu Buckley. Zwodowany w 1943 i wycofany ze służby w 1946.
 Drugi "Dennis J. Buckley" (DE-553) miał być niszczycielem eskortowym typu John C. Butler, ale jego budowa została przerwana 10 czerwca 1944
 Trzeci "Dennis J. Buckley" (DD-808) był niszczycielem typu Gearing, który został zwodowany w 1944 i skreślony z listy w 1974.

Buckley